Суперкубок Белоруссии по футболу 2015 года — 6-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 14 марта и в нём встретились чемпион Высшей лиги 2014 борисовский БАТЭ и обладатель Кубка Белоруссии 2013/2014 солигорский Шахтёр.

Впервые матч за Суперкубок состоялся в Пинске, на стадионе с искусственным покрытием «Волна», номинальным хозяином стал «Шахтёр».

Основное время матча закончилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты БАТЭ (3:0). Таким образом, борисовчане стали пятикратными обладателями трофея.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2014
 Кубок Белоруссии 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок. Черника суббота

2015
Футбол в Европе в 2015 году
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
Март 2015 года
События 14 марта
Спорт в Пинске
Спорт в Белоруссии в 2015 году